Franquicia  hace referencia a varios artículos:

Economía y comercio
 Contrato de franquicia, formato de negocios utilizado en comercio.
 Franquicia de medios, propiedad intelectual que incluye los elementos de una película, obra literaria, programa de televisión o videojuego.
 Franquicia o deducible en derecho de seguros.

Además
 Franquicia (privilegio), inmunidad o derechos que pertenecían, en la edad media, a los hombres libres.
 En filatelia se denomina franquicia al derecho de circulación de las cartas, con sello o sin él, sin necesidad de franqueo.